Марзан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Марзан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан